Борис Тимофеевич Павлов: Павлов, Борис Тимофеевич (1919—2002) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Борис Тимофеевич (1923—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.